Aditya Pancholi (Bombay, 4 januari 1965) is een Indiase acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie 
Pancholi begon zijn carrière in 1985 met televisie films en series. In 1986 maakte hij zijn Bollywood debuut in een bijrol met Sasti Dulhan Mehnga Dulha. Hij speelde voornamelijk de hoofdrol aan het begin van zijn film carrière, vanaf 1997 was hij vaker te zien in bijrollen of als antagonist, wat hem een succesvollere acteur maakte.
Hij stapte in 1986 in het huwelijksbootje met actrice Zarina Wahab, hij is de vader van acteur Sooraj Pancholi, met wie hij te zien is in de film Hero.

Aditya Pancholi werd beschuldigd van verkrachting van de minderjarige schoonmaakster van zijn ex, actrice Pooja Bedi, en verkrachting en mishandeling van zijn ex, actrice Kangana Ranaut. Hij bekende tal van affaires gehad te hebben maar ontkende de beschuldigingen.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur